Fårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Fårup (Hammer Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hammer Sogn, Næstved Kommune
 Fårup (Jelling Sogn) – en bebyggelse i Jelling Sogn, Vejle Kommune
 Fårup (Krogsbæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Krogsbæk Sogn, Syddjurs Kommune
 Fårup (Lødderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lødderup Sogn, Morsø Kommune
 Fårup (Randers Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Fårup Sogn, Randers Kommune
 Fårup (Saltum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Saltum Sogn, Jammerbugt Kommune
 Fårup (Skørring Sogn) – en bebyggelse i Skørring Sogn, Syddjurs Kommune
 Fårup (Thorsager Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thorsager Sogn, Syddjurs Kommune
 Fårup (Vindum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vindum Sogn, Viborg Kommune
 Fårup (Århus Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Fårup Sogn, Aarhus Kommune